Masters 2000 (Benson and Hedges Masters) var en professionell inbjudningsturnering i snooker, som spelades 6 - 13 februari 2000 i Wembley Conference Centre. Startfältet bestod av de sexton högst rankade spelarna, plus Allister Carter, som vann kvalturneringen Benson & Hedges Championship, och Marco Fu, som fick ett wildcard.

Walesaren Matthew Stevens vann finalen mot Ken Doherty. Det var andra gången som Stevens deltog i Masters, den första var 1996. I finalen hade Doherty en ypperlig chans att göra ett maximumbreak, men han missade sista svart, och breaket stannade vid 140. Doherty har aldrig gjort ett maximumbreak i sin karriär, vare sig före eller efter denna final.

Regerande mästaren, toppseedade John Higgins vann inte ett enda frame i turneringen, utan blev utslagen i sin första match mot Jimmy White med 0-6.

Resultat 

2000 i Storbritannien
2000
Snookersäsongen 1999/2000